Boros Tamás (1955?–1998) vállalkozó, az Aranykéz utcai robbantásban gyilkolták meg.
Boros Tamás (1959– ) festő, grafikus.
Boros Tamás (1981– ) politológus, politikai elemző.
Boros Tamás (1987– ), labdarúgó, kapus, a Gyirmót, a Tatabánya, a Soproni VSE, majd a Mosonmagyaróvár játékosa, Boros Lukácsnak, a Győri ETO kapusának a fia.
Boros Tamás (1988– ) rapper, szövegíró, művészneve: Essemm.
Boros Tamás (1996– ) kézilabdázó, kapus, a Budakalász FKC játékosa.

Hasonló nevűek
Boros Tamás Attila (2001– ) labdarúgó, a Debreceni Labdarúgó Akadémia tagja.
Borsos Tamás (egyértelműsítő lap)